Томаш Собковяк (12 декабря 1895, Гурка-Духовна, Польша — 31 марта 1949, Зелёна-Гура, Польша) — польский госслужащий, вице-президент города Лешно, первый мэр города Зелёна-Гура (1945—1946).

Биография 
Томаш Собковяк родился 12 декабря 1895 года в городе Гурка-Духовна. Окончил гимназию в Дуйсбурге, Германия. Во время Первой мировой войны служил в немецких войсках на двух фронтах — французском и российском, последний из которых покинул.

В межвоенный период изучал право в Польше, после чего устроился работать в городскую администрацию в Великой Польше, постепенно достигнув поста вице-президента в городе Лешно. С 1942 по 1945 года был заключенным в Освенциме.

После войны Томаш снова пытался устроиться на работу в Лешно, однако Западно-Польский Союз, польская патриотическая организация, предложил ему работу в Зелёна-Гуре, где 6 июня 1945 года Собковяк впервые в Польше занял должность мэра города (до него должность муниципального администратора в городе занимал Карл Лаубе, немецкий коммунист). 2 декабря 1945 года занял должность председателя муниципального совета. Однако в результате давления со стороны Управления безопасности он ушел в отставку в январе 1946 года (он был снова принят в сентябре 1946 года). В ноябре 1946 года отказался от председательства.

В Зелёна-Гуре он был членом отделения «Каритас», а также сидел в приходском совете.

С 2006 года в Зелёна-Гуре есть улица имени Томаша Собковяка.

Библиография 
 Жером Щегула, Томаш Собковяк (1895–1949). Первый мэр Зелёна-Гуры.

Примечания 

Родившиеся 12 декабря
Родившиеся в 1895 году
Персоналии по алфавиту
Политики Польши
Политики по алфавиту
Выжившие в концлагере Освенцим